Бубнис — фамилия. Известные носители:

 Бубнис, Арунас (род. 1961) — литовский историк и архивист.
 Бубнис, Витаутас (1932—2021) — литовский и советский писатель, общественно-политический деятель.